Ка́лька (от  «копия»), или кальки́рование, в лингвистике — заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом соответствующей языковой единицы, а также результат этих заимствований: слова, выражения и фразы. Изучением кальки занимаются лингвистика, лексикология и переводоведение.

Кальки возникают как реакция носителей языка на резкое увеличение числа внедряющихся в обиход и науку прямых заимствований иноязычных слов — в разные исторические периоды разных: в России — последовательно голландского, французского,  немецкого, английского языков. В некоторых языках (например, исландском и китайском) калькирование — практически единственный способ ассимиляции иноязычной лексики.

Виды кальки 
Лингвисты различают следующие виды кальки:

 словообразовательные кальки;
 семантические кальки;
 фразеологические (синтаксические) кальки;
 полукальки;
 ложные кальки.

Словообразовательные кальки — это слова, полученные поморфемным переводом иностранного слова с одного языка на другой. Калька обычно не ощущается как заимствованное слово, так как составлена из морфем своего языка. Поэтому реальное происхождение таких слов зачастую оказывается неожиданным для человека, впервые его узнающего. Так, например, русское слово  — калька с латинского  ( «на» +  «секомое»).

Примеры словообразовательной кальки в русском языке:
 с греческого:  — летописец;  — православие;
 с латинского:  — дательный (падеж);  — внутримышечный;
 с немецкого:  — представление;  — полуостров;  — человечность;
 с французского:  — отделение;  — сосредоточить;  — впечатление;  — влияние;
 с английского:  — небоскрёб;  — полупроводник.

Семантические кальки — это слова, которые получили новые, переносные значения под влиянием иностранного слова. Так, например, русское слово «утончённый» под влиянием  получило новое значение «изысканный, изощренный»; слово «тронутый» в новом значении «психически ненормальный» обязано ; слово «ограниченный» в значении «туповатый, недалекий» из .

Фразеологические кальки возникают путём буквального перевода идиоматических выражений: «пора меж волка и собаки» (А. С. Пушкин) от  «в сумерки»; «целиком и полностью» от  «полностью». Русское выражение «он не в своей тарелке» (то есть ему не по себе, он чувствует себя некомфортно и т. п.) обязано , в котором слово «» с основным значением «тарелка» реализует значение «положение».

Полукалькой называется частичное калькирование составных слов. Например, в слове «трудоголик» (от ) калькирована только первая часть слова, в слове «антитело» (от ) — только вторая.

Термин ложная калька применяют к заимствованиям в результате ложно истолкованной морфолого-семантической структуры иноязычного слова. Например, русское название «орлик» растения аквилегия — перевод , воспринятого как производное от  «орёл» (в действительности этимология  — от  «вода»).

Намеренное насаждение кальки (особенно словообразовательной) чревато нелепостями. Например, министр народного просвещения А. С. Шишков предлагал вместо слова «фортепиано» употреблять «тихогромы» — кальку с .

В технике перевода кальку следует отличать от морфологической передачи, когда иноязычное слово транслитерируется с последующим приспособлением его к морфологии родного языка (для удобства склонения и спряжения). Например, от  образовано существительное мужского рода «диез», а от однокоренного  — существительное женского рода «диеса»; русский глагол «утрировать» — от  преувеличивать; чужое  может быть переведено и калькой («настройка»; от  + ), и морфологической передачей («интонация»; чужая транслитерируемая основа «интонац-» + родная флексия «-ия»).

Словообразовательное калькирование как источник ошибок при переводе 
Нередко при переводе составных терминов словообразовательная калька — дословный перевод каждой составляющей термина — применяется неопытными переводчиками вместо правильного смыслового перевода термина целиком, что приводит к ошибкам. Например:

См. также 
 Заимствование
 Транслитерация
 Лингвистика
 Этимология
 Лексика
 Ложные друзья переводчика

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Лексикология
Языковые контакты